

Geografia
 Valle del Noce – vallata situata in provincia di Potenza, Basilicata.

Persone 
 Augusto Del Noce – politologo, filosofo e politico italiano.
 Fabrizio Del Noce –  giornalista, politico e dirigente televisivo italiano.
 Carmelo Del Noce – calciatore italiano.

Pagine correlate 
Noce